HNK Frankopan Rokovci-Andrijaševci
 NK Frankopan Brežani
 NK Frankopan Kostrena Sveta Lucija
 NK Frankopan Špionica
 ŠNK Frankopan Sisak